In geheimer Mission ist der deutsche Titel von
 In geheimer Mission (1938), deutscher Spielfilm von Jürgen von Alten
 In geheimer Mission (1956), Walt-Disney-Westerns The Great Locomotive Chase 
 In geheimer Mission (Fernsehserie), US-TV-Serie Mission: Impossible (1988–1990)
Siehe auch:
 Die Seaview – In geheimer Mission, US-SF-Fernsehserie 
 Gene Bradley in geheimer Mission, britische Krimiserie (1972/1973)
 Fünf Freunde in geheimer Mission, US-Actionkomödie (1999) von Sean McNamara
 Louis in geheimer Mission, französische Filmkomödie (1970)
 Disneys Große Pause: Die geheime Mission 
 Geheimauftrag